Kasino eller Casino kan syfta på:

 Kasino – en inrättning för hasardspel
 Kasino (kortspel) – kortspel
 Kasino-Teatret – en varietéteater på Rosenkrantzsgade i Århus
 Casinoteatern - en teater på Bryggargatan 5 på Norrmalm i Stockholm, verksam 1920-1963
 Casino (teater) - en teater i Köpenhamn, verksam 1847-1937
 Casino (biograf) – en biograf på Götgatan i Stockholm, verksam 1909-1928
 Casino (film) – amerikansk film från 1995
 Groupe Casino – fransk detaljhandelskedja
 Casino Cosmopol, Göteborg – ett statligt ägt kasino i Göteborg

Geografi

Australien 

 Casino, New South Wales, ort, Richmond Valley,

Italien 

 Monforte Marina, ort, Sicilien, Messina, 
 Casino, Italien, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia,

Se även
 Casino Royale

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar